Бейры (племя) — западнославянское племя, проживавшее на территории современной западной Европы в IX веке.
 Бейра (антилопа)